Lia Olguța Vasilescu – politica rumena
 Nicolae Vasilescu-Karpen – ingegnere rumeno